Уильям Комптон:

 Комптон, Уильям (придворный) (около 1482—1528)
 Комптон, Уильям, 1-й граф Нортгемптон (умер в 1630)
 Комптон, Уильям, 4-й маркиз Нортгемптон (1818—1897) — британский военный моряк и политик, член Палаты лордов (с 1877)
 Комптон, Уильям, 5-й маркиз Нортгемптон (1851—1913) — британский политик, член Палаты общин (1885—1886, 1889—1897), лорд-лейтенант Уорикшира (1912—1913)
 Комптон, Уильям, 6-й маркиз Нортгемптон (1885—1978) — британский политик, председатель Совета графства Нортгемптоншир (1949—1955)
 Комптон, Уильям (военный) (1625—1665)
  (родился в 1989) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз», «Теннесси Тайтенс» и «Окленд Рэйдерс».